Handtke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Handtke (1815–1879), deutschen Kartograph 
 Holger Handtke (* 1968), deutscher Fernsehschauspieler
 Tobias Handtke (* 1976), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Handke
 Hantke